Sonata per pianoforte n. 3 (Beethoven)
Sonata per pianoforte n. 3 (Boulez)
Sonata per pianoforte n. 3 (Brahms)
Sonata per pianoforte n. 3 (Chopin)
Sonata per pianoforte n. 3 (Mozart)
Sonata per pianoforte n. 3 (Prokof'ev)
Sonata per pianoforte n. 3 (Schubert)
Sonata per pianoforte n. 3 (Schumann)
Sonata per pianoforte n. 3 (Skrjabin)
Sonata per pianoforte n. 3 (Tippett)